wywrotnica – maszyna stosowana do rozładunku materiałów sypkich (piasek, zboże, węgiel) ze:
skrzyń ładunkowych pojazdów samochodowych (wywrotnica samochodowa)
wagonów kolejowych (wywrotnica wagonowa)
 wywrotnica – maszyna przeładunkowa stosowana na liniach technologicznych w przemyśle spożywczym, rolniczym (wywrotnice skrzyniopalet, pudeł, wózków, zbiorników, dzież)
 wywrotnica – urządzenie podnośnikowe stosowane przy serwisie pojazdów samochodowych